Grand Prix Włoch 2008, było dziesiątą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Były to piąte zawody o Wielką Nagrodę Włoch i ostatnie, jak do tej pory, rozgrywane w Lonigo. Turniej wygrał Duńczyk Hans Andersen. Było to jego czwarte zwycięstwo w prestiżowym cyklu Grand Prix oraz czwarte podium w aktualnym sezonie (Trzecie miejsce w GP Słowenii oraz dwa drugie miejsca w GP Czech oraz Skandynawii). Na podium znaleźli się inny Duńczyk Bjarne Pedersen oraz Australijczyk Jason Crump.
Po raz pierwszy w tym sezonie na podium nie zameldował się lider cyklu GP Nicki Pedersen. Duńczyk zdobył 6 punktów i nie awansował do półfinałów zawodów.

Lista startowa 
Decyzją organizatorów Grand Prix Włoch z dziką kartą wystartował 22-letni Guglielmo Franchetti. Rezerwę toru pełnili włosi Mattia Carpanese i Alessandro Milanese.

Podczas piątkowego treningu przed zawodami Brytyjczyk Chris Harris zanotował upadek i nie wystąpił w turnieju. Zastąpił go pierwszy rezerwowy Mattia Carpanese

 Lista startowa stałych uczestników (z numerami):

  (12) Niels Kristian Iversen
  (6) Greg Hancock
  (14) Krzysztof Kasprzak
  (9) Chris Harris
  (11) Bjarne Pedersen
  (15) Fredrik Lindgren
  (10) Andreas Jonsson
  (1) Nicki Pedersen
  (2) Leigh Adams
  (4) Tomasz Gollob
  (8) Scott Nicholls
  (3) Jason Crump
  (7) Rune Holta
  (16) Guglielmo Franchetti
  (13) Lukáš Dryml
  (5) Hans Andersen
  (17) Mattia Carpanese
  (18) Alessandro Milanese

Wyniki

Bieg po biegu 
 Iversen, Kasprzak, Hancock, Carpanese
 B.Pedersen, Jonsson, N.Pedersen, Lindgren (u/w)
 Crump, Gollob, Adams, Milanese (Nicholls t)
 Andersen, Holta, Dryml, Franchetti
 Holta, Adams, Iversen, B.Pedersen
 Hancock, Gollob, Lindgren, Franchetti
 Nicholls, Dryml, Kasprzak, Jonsson
 Crump, Andersen, Carpanese, N.Pedersen (u/w)
 Andersen, Lindgren, Nicholls, Iversen
 Crump, B.Pedersen, Hancock, Dryml
 N.Pedersen, Kasprzak, Adams, Franchetti
 Jonsson, Holta, Gollob, Carpanese
 Jonsson, Crump, Iversen, Franchetti
 Hancock, Nicholls, Holta, N.Pedersen
 B.Pedersen, Andersen, Gollob, Kasprzak
 Adams, Lindgren, Dryml, Carpanese
 Gollob, N.Pedersen, Iversen, Dryml
 Adams, Andersen, Jonsson, Hancock
 Kasprzak, Crump, Holta, Lindgren
 B.Pedersen, Nicholls, Carpanese, Franchetti
 Półfinały:
 Crump, Adams, Holta, Gollob (w/su)
 Andersen, B.Pedersen, Hancock, Jonsson
 Finał:
 Andersen (6 pkt.), B.Pedersen (4), Crump (2), Adams (0)

Klasyfikacja przejściowa 

EDYTUJ

Przypisy

Zobacz też 

 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Włochy
2008
2008 we Włoszech